Pulsar (гурт) - французький рок-гурт напрямку симфонічний прогресивний спейс-рок, утворений на початку 70-х в Ліоні.
 Pulsar (годинники) - бренд наручних годинників, на даний момент належить японському виробникові годинників Seiko.